Druga ABA liga, drugi stupanj košarkaške ABA lige, svoje prvo izdanje ima u sezoni 2017./18.  
Prvi pobjednik lige je "Krka" iz Novog Mesta, dok je prvoplasirani u ligaškom dijelu bio "Borac" iz Čačka.

Sustav natjecanja 
U natjecanju sudjeluje 12 klubova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, koji igraju dvokružnu ligu, a potom četiri najuspješnije momčadi doigravanje u obliku završnog turnira (Final four). 
U ligu je izravno bilo plasirano 10 klubova, a dva su dobijena nakon kvalifikacija održanih u rujnu 2017., koje su igrane u dva kruga. U kvalifikacijama je sudjelovalo ukupno 6 klubova.

Sudionici 
  Bosna Royal - Sarajevo
  Zrinjski - Mostar
  Lovćen 1947 - Cetinje
  Teodo - Tivat
  AV Ohrid - Ohrid
  Split - Split
  Krka - Novo Mesto
  Rogaška - Rogaška Slatina
  Sixt Primorska - Koper  
  Borac - Čačak
  Dynamic VIP PAY - Beograd
  Vršac - Vršac

Eliminirani u kvalifikacijama 

  Mladost - Mrkonjić Grad
  Sloboda - Tuzla
  Široki - Široki Brijeg
  Sutjeska - Nikšić

  - plasirali se u ligu prolaskom kvalifikacija

Ligaški dio

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)  

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!  BOS !!  ZRI !!  LOV !!  TEO !!  SPL !!  AVO !!  KRKA !!  ROG !!  SPR !!  BOR !!  DYN !!  VRŠ 
|-
|BOS ||align="left"| Bosna Royal 
|bgcolor="gainsboro"| ||80:59 ||85:100 ||97:91 ||77:75 ||84:82 ||84:88 ||87:61  ||57:80 ||84:88 ||94:96 ||77:84 
|-
|ZRI ||align="left"| Zrinjski 
|76:70 ||bgcolor="gainsboro"| ||73:64 ||79:68 ||85:75 ||93:62 ||82:78 ||81:75 ||65:67 ||80:76 ||89:75 ||88:73 
|-
|LOV ||align="left"| Lovćen 1947 
|71:64 ||87:74 ||bgcolor="gainsboro"| ||76:77 ||76:56 ||94:72 ||78:73 ||92:73 ||80:81 p ||82:78 ||85:73 ||90:82 
|-
|TEO ||align="left"| Teodo 
|96:82 ||84:72 ||86:90 ||bgcolor="gainsboro"| ||89:73 ||92:75 ||65:80 ||78:69 ||62:61 ||76:93 ||88:78 ||74:75 
|-
|SPL ||align="left"| Split 
|107:106 p ||90:76 ||85:72 ||88:68 ||bgcolor="gainsboro"| ||92:73 ||86:81 ||85:75 ||75:82 ||80:88 ||99:94 p ||79:84 
|-
|AVO ||align="left"| AV Ohrid 
|20:0 p.f. ||89:100 ||75:96 ||82:101 ||76:108 ||bgcolor="gainsboro"| ||69:100 ||56:78 ||58:94 ||62:82 ||90:106 ||61:111 
|-
|KRKA ||align="left"| Krka 
|71:65 ||75:65 ||89:76 ||70:59 ||87:85 ||102:52 ||bgcolor="gainsboro"| ||81:73 ||93:81 ||84:79 ||75:76 ||83:76 
|-
|ROG ||align="left"| Rogaška 
|80:64 ||86:76 ||81:76 ||81:76 ||81:75 ||102:76 ||83:84 p ||bgcolor="gainsboro"| ||80:69 ||88:78 ||82:77 ||95:72 
|-
|SPR ||align="left"| Sixt Primorska 
|72:59 ||67:64 ||77:70 ||82:71 ||86:98 ||92:54 ||72:69 ||90:93 ||bgcolor="gainsboro"| ||79:73 ||86:78 ||77:55 
|-
|BOR ||align="left"| Borac 
|87:68 ||84:72 ||97:90 p ||102:82 ||84:83 ||100:71 ||95:80 ||92:78 ||78:75 p ||bgcolor="gainsboro"| ||94:74 ||71:68 
|-
|DYN ||align="left"| Dynamic VIP PAY 
|73:65 ||66:73 ||72:66 ||71:67 ||88:86 p ||102:69 ||68:74 ||78:86 ||90:101 p ||67:89 ||bgcolor="gainsboro"| ||93:98 p 
|-
|VRŠ ||align="left"| Vršac 
|78:81 ||80:72 ||86:74 ||91:67 ||100:69 ||111:79 ||88:67 ||85:76 ||74:68 ||88:72 ||87:79' ||bgcolor="gainsboro"| 
|}Ažurirano 5. travnja 2018.  Doigravanje  

Završni turnir (Final four) održan 3. i 4. travnja 2018. u Čačku u dvorani "Hala Borca kraj Morave"''.

Poveznice 
 službene stranice 
 Druga ABA liga
 Kvalifikacije za Drugu ABA ligu 2017.
 ABA liga 2017./18.
 Superkup ABA lige 2017.
 Premijer liga 2017./18.

Izvori 
 druga.aba-liga.com/calendar - kalendar utakmica, pristupljeno 5. travnja 2018. 
 druga.aba-liga.com/standings - ljestvica, pristupljeno 5. travnja 2018. 
 sportnet.hr, Druga ABA liga 2017./18., ljestvica, pristupljeno 5. travnja 2018. 
 sportnet.hr, Druga ABA liga 2017./18., rezultati, pristupljeno 5. travnja 2018. 
 scoresway.com, Druga ABA liga 2017./18., pristupljeno 5. travnja 2018. 

2017/18 2